Fencyklidyna – psychodeliczna substancja psychoaktywna, znana jako PCP
 PCP (Północ Centrum Południe) – polski zespół hip-hopowy
 Północ Centrum Południe – album tej grupy
 Problem odpowiedniości Posta (ang. Post correspondence problem, w skrócie PCP)
 Pneumocystoza – (ang. pneumocystis pneumonia, w skrócie PCP)
 PCP - Polski Cech Psychotoniczny z siedzibą w Łodzi .